Yxen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yxen (Leksands socken, Dalarna, 673131-144934), sjö i Leksands kommun,  (66 ha)
Yxen (Leksands socken, Dalarna, 673758-143470), sjö i Leksands kommun,  (46,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn